«Лиепая» () — латвийский футбольный клуб из города Лиепая. Основан в 2014 году. Чемпион Латвии 2015 года.

История 

В январе 2014 года прекратил существование футбольный клуб «Металлург».

23 января 2014 года было объявлено, что в Лиепае будет создан новый клуб.

7 марта 2014 года клуб был принят в ряды общества «Латвийская футбольная Высшая лига».

Результаты выступлений

Выступления в еврокубках

Текущий состав команды

Основной состав 
 По состоянию на 19 марта 2023 года

Официальные лица

Достижения 
Высшая лига Латвии
  Чемпион (1): 2015.
  Серебряный призёр (1): 2017.
  Бронзовый призёр (1): 2021.
Кубок Латвии
  Обладатель (2): 2017, 2020.
  Финалист (1): 2021.
Зимний кубок Высшей лиги
  Обладатель (1): 2016.

Главные тренеры 
  Виктор Добрецов (2014—2016)
  Тамаз Пертия (2016—2018)
  Дарио Аурелио (2018)
  Марекс Зунтнерс (2018) — и. о.
  Гордон Янг (2018—2019)
  Марекс Зунтнерс (2019) — и. о.
  Александр Старков (2019)
  Марекс Зунтнерс (2019 (до 9 ноября 2019)) — и. о.
  Андрей Калинин (10 ноября 2019 — 5 июня 2020)
  Дмитрий Молош (5 июня 2020 — 2021)
  Марекс Зунтнерс (2021) — и. о.
  Небойша Вигневич (с 1 июля 2021 — 31 января 2022)
  Кирилл Альшевский (9 февраля — 2 июня 2022)
  Тамаз Пертия (с 3 июня 2022)

См. также 
 «Металлург»
 «1625 Лиепая»

Примечания 

Футбольные клубы, основанные в 2014 году
Футбольные клубы Латвии
Спортивные клубы Лиепаи